Rumaitha kan syfta på följande platser:

Irak 

 Ar Rumaythah (distriktshuvudort), Al-Muthanna, 
 Al-Rumaitha District, distrikt, Al-Muthanna, 

Robotskapade Irakförgreningar